Seibersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Seibersdorf (Niederösterreich), Gemeinde in Niederösterreich
Gemeindeteile:
 Seibersdorf (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Seibersdorf (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Seibersdorf (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Seibersdorf (Leiblfing), Ortsteil der Gemeinde Leiblfing, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Seibersdorf am Hammerwald, Katastralgemeinde von Grafendorf bei Hartberg, Steiermark
 Seibersdorf bei Sankt Veit, Katastralgemeinde von Murfeld, Steiermark
 Seibersdorf (Gemeinde Kirchberg ob der Donau), Ortsteil von Kirchberg ob der Donau, Oberösterreich

historisch:
 Kozy, Dorf und Gemeindesitz in Polen
 Zebrzydowice, Dorf und Gemeindesitz in Polen
 Zebrzydowice, ehemaliges Dorf in Polen, Stadtteil von Rybnik, siehe Rybnik#Stadtgliederung

 Žiberci (Gemeinde Apače) in Slowenien, ehemalige Gemeinde (Seibersdorf) im Gerichtsbezirk Mureck

 Pusté Žibřidovice in Tschechien (Wüst Seibersdorf)
 Vysoké Žibřidovice in Tschechien (Hohen Seibersdorf) 
 Dolní Houžovec, Ortsteil der Stadt Ústí nad Orlicí in Tschechien
 Bělá (Město Libavá), Wüstung auf dem Gebiet von Město Libavá in Tschechien

weiters:
 Forschungszentrum Seibersdorf, Forschungszentrum im niederösterreichischen Seibersdorf
Seibersdorf ist auch der Name eines alten Adelsfamilie

 Seibersdorf (Adelsgeschlecht) (auch Herren von Seibersdorf)